Cà Giannino è una località (non è considerata curazia) del castello di Domagnano, nella Repubblica di San Marino.

Storia

Geografia fisica

Note

Voci correlate 
 Domagnano
 Fiorina
 Piandivello
 Spaccio Giannoni
 Torraccia

Domagnano
Curazie dei castelli di San Marino